Backus puede referirse a:
 el municipio de Backus (Míchigan)
 Backus (Minnesota)
 Club Sporting Cristal#Sporting Cristal Backus
 la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston
 la notación de Backus-Naur
 la Escuela Virtual Backus

 David K. Backus
 Henny Backus
 James "Jim" (Gilmore) Backus
 John Backus, creador del lenguaje de programación FORTRAN.